Bertschy ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Bertschy (* 1994), Schweizer Eishockeyspieler
 Christophe Bertschy (* 1970), Schweizer Comiczeichner
 Kathrin Bertschy (* 1979), Schweizer Politikerin (glp)
 Paul Max Bertschy (1840–1911), deutscher Architekt im Baltikum
 René Bertschy (1912–1999), Schweizer Jazzmusiker und Bandleader

Siehe auch:
 Bertschi
 Bärtschi